Barret peut faire référence à :

Toponymes 

 Barret, commune française, située dans le département de la Charente.
 Barret-de-Lioure, commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.
 Barret-sur-Méouge, commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Breuil-Barret, commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire.
 Pont-de-Barret, commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.
Barret, montagne de Haute-Loire près du village de Vorey.

Patronyme

 Apollon Barret (1804-1879), hautboïste français.
 Claude Barret (1960 -), footballeur français.
 Édouard Barret, décorateur français.
 Franck Barret (1909 - 1988), agriculteur, coureur cycliste et sculpteur français.
 Gaston Barret (1910 - 1991), illustrateur français.
 Gisèle Barret (1933-), professeure de didactique française et québécoise.
 Jeanne Barret (1740 - 1807), première femme à faire le tour du monde.
 John Barret (1962-), volleyeur canadien.
 Marius-Antoine Barret (1865-1929), peintre et graveur français.
 Maurice Barret, designer, membre de l'union des artistes modernes
 Paul Barret (1930 -), ancien joueur et entraîneur français de football.
 Pierre Barret (1936 - 1989), journaliste, écrivain, historien et auteur de chansons français.
 René Barret (1922 - 2009), coureur cycliste français.
  (mort en 1699), président du collège anglais de Douai
 Philippe Barret (1945), haut fonctionnaire français.
 Lucie Barret (1987), actrice française.
 Xavier Barret, journaliste sportif français de France football et de NT1.

Homonymie de patronyme